Kupferhütte steht für
Kupferhütte, Kupfermühle (Hüttenwerk)
Phoenix-Kupferhütte, Baia Mare Rumänien
Siehe auch:
An der Kupferhütte